Момо́ (; Вайли: mog mog, ) — блюдо из теста с начинкой. Момо аналогично монгольским позам, китайским цзяоцзы, азиатским мантам, грузинским хинкали, русским пельменям, украинским вареникам и итальянским равиоли.

Тибетское слово Momo является заимствованным от китайского mómo (馍馍).

Приготовление момо 

Тесто для момо изготавливается из муки и воды, иногда с добавлением дрожжей и соды. Для начинки используется один или несколько ингредиентов:
 Мясо: различные сорта мяса популярны в различных регионах. В Тибете, Непале и Северо-Восточной Индии популярно мясо яка, буйвола, курицы, козлятина, свинина, а в Ладакхе — баранина и мясо яка. Фарш для начинки готовится с добавлением лука, чеснока, кориандра, соли, перца и часто тмина.
 Овощи или смесь мяса с овощами.
 Сыр, что очень популярно в Бутане и Сиккиме.
 Шоколадные батончики Сникерс или Марс. Подобные сладкие момо популярны в Непале среди иностранных туристов.

Примечания

Ссылки 
 Рецепт момо 

Азиатская кухня
Тибетская кухня
Бутанская кухня
Непальская кухня
Дамплинги